Hypocacculus — род жуков-карапузиков из подсемейства Saprininae.

Описание 
Лоб мелкоморщинистый, без резких угловатых морщин.

Виды 
Некоторые виды рода:

Примечания 

Карапузики
Роды жесткокрылых